Коното́пский се́льский сове́т () — входит в состав Городнянского района Черниговской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Конотоп
.

История 
 По данным административно-территориального деления в 1947 году, Конотопский сельский совет входил в состав Тупичевского района Черниговской области .

Населённые пункты совета 
 с. Конотоп

Состав сельского совета 

По результатам местных выборов 2010 года совет имеет состав
:

Адрес Совета 
 15170, Черниговская обл., Городнянский р-н, с. Конотоп, ул. Щорса, 83.

Примечания